Hückel (o Hueckel, Huckel) puede referirse a:
 Erich Hückel
 la ecuación de Debye-Hückel;
 el método Hückel; o
 la regla de Hückel.